Ляйтгеб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ляйтгеб, Альмут (род. 1968) — австрийская спортсменка, борец вольного стиля, призёрка чемпионатов мира и Европы.
 Ляйтгеб, Кристоф (род. 1985) — австрийский футболист.